VEL steht für:
 Vollelektrolytlösung, eine medizinische Infusion
 Société V.E.L., ehemaliger französischer Automobilhersteller

VE-L steht für:
 , ISO-3166-2-Code des venezolanischen Bundesstaates

Vel steht für:
 Vel Antigen, ein Blutgruppenantigen.
 Vel (Einheit), eine vorgeschlagene Einheit der Geschwindigkeit im Angloamerikanischen Maßsystem
 Segel des Schiffs, ein Sternbild des Südhimmels

vel steht für:
 Veluws (ISO-639-3-Code), niedersächsischer Dialekt in der Region Veluwe in den Niederlanden

Die lateinische Konjunktion vel (oder auch) steht für:
 zweistellige Wahrheitsfunktion vel oder Alternative oder nicht-ausschließende Disjunktion

Siehe auch:
 Vell
 Wel

Abkürzung